William Cohen o Bill Cohen o similar, puede estar referido a:

 William Cohen (1940-), político y autor estadounidense, que entre 1997 y 2001 cumplió funciones de Secretario de Defensa, bajo la administración de Bill Clinton;

 William W. Cohen (1874–1940), diputado estadounidense por Nueva York; o

 William Edgar Cohen (1941-), cineasta.